A Lucius Cornelius Merula nevet két ismert római politikus viselte a Római Köztársaság idején.

 Lucius Cornelius Merula - az i. e. 193. év consulja
 Lucius Cornelius Merula - az i. e. 87. év consul suffectusa